Cet article présente le bilan saison par saison de l'Arago sport orléanais.

Saison après saison

De la création à l'avant-guerre (1902-1943)

De l'après-guerre à la fusion (1943-1976)

Légende

Notes et références 

Arago
Saisons